Bräcklein ist der Familienname von:

 Jürgen Bräcklein (1938–2015), deutscher Jurist und Politiker
 Paul Bräcklein (1882–1972), deutscher Polizist und Mundartdichter